Винницкая епархия — православная епархия на территории всей или части Винницкой области:
 Винницкая епархия УПЦ МП
 Винницко-Барская епархия ПЦУ
 Винницко-Тульчинская епархия ПЦУ
 Винницко-Брацлавская епархия ПЦУ (бывшая Винницко-Брацлавская епархия  УАПЦ)

Примечания